Karl Friedrich Giese – burmistrz Iławy w latach 1910-1933
 Tiedemann Giese – biskup chełmiński, potem warmiński
 Georg Giese – brat Tiedemanna, rajca i burgrabia królewski w Gdańsku
 Constantin Giese – burmistrz Gdańska w latach 1589-1605